Тандем (велосипед)
 Тандем - розташування машин (напр., двигунів) чи інших частин (робочих циліндрів тощо) в аґреґаті один за одним, на одній осі, лінії.

Див. також
 Тандемна телефонна станція
 Тандемні повтори